Il existe plusieurs lycées Saint-Nicolas, nommés en l’honneur de Nicolas de Myre, Saint chrétien. Parmi eux, on trouve :

 Lycée Saint-Nicolas de Paris
 Lycée Saint-Nicolas de Harbin